Slide Whistle Stooges, La flauta es un episodio de la sexta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 
Bob Esponja y Patricio consiguen una flauta de émbolo y molestan a Calamardo durante todo el día agregando sonido a todo lo que hace.
Cuando Bob y Patricio entran a la casa de Calamardo, invaden toda la casa molestándolo. Calamardo había creído que se había librado de ellos, sin embargo, Bob y Patricio continúan molestándolo. Más tarde, Calamardo comienza a divertirse con la flauta, y molesta a los habitantes de Fondo de Bikini hasta que cae por un barranco dentro de un camión, y la flauta se queda atorada en su garganta.

trivia 
es la segunda vez que calamardo cambia de personalidad con la flauta la primera vez fue en Breath of fresh squidward.

en esa serie no hay efectos de sonidos de caricaturas

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009